Прошлогодний победитель —  Виктория Азаренко — не защищал свой титул.

Общая информация 
  Жюстин Энен пробивается в финал первого же турнира после возвращения в профессиональный теннис.
 Обе финалистки турнира проиграли до финала по одному сету.
 Две бельгийские примы проводят в финале свой 23-й матч друг против друга.
  Ким Клейстерс выигрывает второй финал ( из двух ) после возвращения.
  Жюстин Энен во второй раз проигрывает в финале этого турнира ( до этого - в 2002-м году, когда он ещё проводился в Голд-Косте ).

Сеянные 

  Ким Клейстерс (Титул)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)

 
<li>  Алиса Клейбанова (Первый раунд)
<li>  Александра Возняк (Второй раунд)
<li>  Мелинда Цинк (Четвертьфинал)
<li>  Ивета Бенешова (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= А.Клейбанова
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Павлюченкова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С.Эррани
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р.Винчи
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т.Бащински
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А.Кудрявцева
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е.Докич
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А.Иванович
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= М.Цинк
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л.Градецкая
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6'''
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О.Говорцова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Международный теннисный турнир в Брисбене 2010